Adam Stachowiak – polski kolarz szosowy
 Adam Stachowiak – polski piłkarz grający na pozycji bramkarza
 Adam Stachowiak – polski wokalista, pianista, kompozytor i autor tekstów